{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Любительский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Нью-Плимут, Новая Зеландия
|-
|align = "center" | 15 — 30 ноября 1996
|-
|align = "center" | Quality Hotel
|- 
| Статус — любительский
|-
|align = "center" style = "background:lightgreen;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 147 (Анан Терананнон и Стив Лемменс)
|-
|align = "center"| Финальный матч
|-
| Победитель — Стюарт Бинэм
|-
| Финалист — Стэн Горски
|-
| Счёт — 11:5
|}Чемпиона́т ми́ра по сну́керу среди́ люби́телей 1996''' (, официальное название CML Group IBSF World Championship 1996) — главный любительский снукерный турнир 1996 года, проходивший с 15 по 30 ноября в Новой Зеландии. Чемпионом мира стал англичанин Стюарт Бинэм, обыгравший в финале австралийца Стэна Горски со счётом 11:5.

Чемпион турнира автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

 Примечательные факты 

 В турнире этого года участвовал предыдущий чемпион — Сакчай Сим-Нгам. Он проиграл в 1/8 финала.
 На этом чемпионате было сделано 2 максимальных брейка — в исполнении Стива Лемменса и Анана Терананнона (оба в групповом этапе). Однако, так как брейк Терананнона состоялся раньше, то именно Терананнон получил дополнительный приз за это достижение (автомобиль Holden).

 Формат 

 Турнир начинался с группового раунда. В плей-офф (1/8 финала) вышли в общем 16 игроков из 8 групп (из каждой группы по 2 игрока с лучшими показателями). Матчи 1/8—1/4 финала проводились до 5 побед, полуфиналы — до 8, финал — до 11 побед. 

 Результаты 

 Плей-офф 

 Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Турнир (его официальное название — IBSF World Under-21 Championship 1996'') проходил с 3 по 17 августа 1996 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Победителем стал снукерист из Гонконга Чань Квок Мин, обыгравший в финале финна Ристо Вайринена со счётом 11:5.

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате на snooker.org 
 Отчёт о чемпионате среди игроков до 21 года на snooker.org 

1996
1996 год в снукере